Ernst Hoenisch ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hoenisch (Musiker) (vor 1922– nach 1946), deutscher Musiker und Bratschist
 Ernst Hoenisch (Fotograf) (vor 1903–1943), deutscher Fotograf, „Hofphotograph“ in Leipzig